Ninchi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Ninchi (1935–2005), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Annibale Ninchi (1887–1967), italienischer Schauspieler
 Arnaldo Ninchi (* 1935), italienischer Schauspieler
 Ave Ninchi (1914–1997), italienische Schauspielerin
 Carlo Ninchi (1897–1974), italienischer Schauspieler